Streckenläufer bezeichnet:
 Streckenläufer, Bediensteter einer Eisenbahn, siehe Streckenwärter
 Streckenläufer (Zeitschrift), saarländische Literaturzeitschrift